Il tabellone singolare del Kuala Lumpur Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Nduka Odizor. In finale ha sconfitto Sláva Doseděl con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Brian Garrow (primo turno)
  Christian Saceanu (primo turno)
  Neil Borwick (secondo turno)
  Chris Pridham (primo turno)

  Patrick Baur (secondo turno)
  Kim Bong-Soo (primo turno)
  Jonathan Canter (quarti di finale)
  Chris Bailey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Kuala Lumpur Challenger 1990